Юган Віланд (*1981) — шведський футболіст, воротар
 Юган Ельмандер (*1981) — шведський футболіст
 Юган Ульссон (*1980) — шведський лижник, олімпійський чемпіон, чемпіон світу
 Юган Петтерссон (*1973) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст
 Юхан Якубссон (*1987) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст
 Юган Мельбю (*1971) — шведський футболіст, захисник
 Юган Шестранд (*1987) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст
 Юган Арведсон (*1792—†1841) — шведський хімік
 Пер Юган Аксельссон (*1975) — шведський хокеїст, лівий нападник
 Юган Ліів (*1864—†1913) — один з найвідоміших естонських поетів

 Юган Іван Васильович (*1957—†2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Юган — селище, Нурлатський район, Татарстан
 Юган — присілок, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 10016 Юган
 Великий Юган
 Малий Юган
 Малоюганський
 Нефтеюганськ
 Юганська Об